Гурин Василь Арсентійович (1949) — доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 Гурин Іван Іванович (1905—1995) — український фольклорист, лексикограф, етнограф, мовознавець.
 Гурин Іван Іванович — Герой Соціалістичної Праці.
 Гурин Микола Іванович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Гурін

Прізвища